Daruma (geslacht), een vissengeslacht
 Darumapop, een Japanse pop die als geluksbrenger wordt gezien
 Bodhidharma, een boeddhistisch leermeester